Turniej bokserski mężczyzn w wadze lekkiej był jedną z ośmiu konkurencji bokserskich rozegranych na VII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Antwerpii w 1920 roku. Turniej rozpoczął się 21, a zakończył 24 sierpnia. Zawodnicy boksowali w audytorium na terenie antwerpskiego ogrodu zoologicznego. W turnieju wzięło udział szesnastu zawodników z dziesięciu reprezentacji. Masa ciała bokserów nie mogła przekraczać 61,237 kg. Złoto zdobył reprezentant Stanów Zjednoczonych Samuel Mosberg.

Wyniki

Bibliografia 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920